Bundestagswahlkreis 7 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Pinneberg (seit 1976)
 Bundestagswahlkreis Plön (1965 bis 1972)
 Bundestagswahlkreis Plön – Eutin/Nord (1949 bis 1961)